

Aeronautica 
 BLW – abbreviazione di Below – Al di sotto di

Codici 
 BLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waimanalo Bellows (Stati Uniti)
 blw – codice ISO 639-3 della lingua balangao